El término Cristo en el monte de los olivos hace referencia, en esta enciclopedia:

a Cristo en el monte de los Olivos (Bellini), pintura de Bellini de 1459;
a Cristo en el Monte de los Olivos (Mantegna), pintura de Mantegna de 1460;
a Cristo en el Monte de los Olivos (Caravaggio), pintura de Caravaggio de 1605;
a Cristo en el Monte de los Olivos (Poussin), dibujo de Poussin de 1629;
a Cristo en el Monte de los Olivos (Beethoven), oratorio de Beethoven de 1802;
a Cristo en el Monte de los Olivos (Gauguin), pintura de Gauguin de 1889;